Canelita en rama és un grup musical de Reus.

Neix com un duet reusenc que porta tocant des de la infantesa. Els seus membres són l’Òscar Cañellas (a la guitarra espanyola i veu) i el Sergi Ferreres (al caixó i altres instruments percussius). El particular so del caixó i l’hàbil mà dreta de l’Òscar, endinsen als dos músics en el món de la rumba.

Les primeres actuacions són en finals de projecte i altres activitats del seu institut-escola: el Pi del Burgar. La bona recepció dels companys, anima als dos músics a assajar constantment per preparar futures actuacions.

La primera actuació fora de l’escola consisteix, en un principi, en interpretar dos temes reivindicatius en un acte en contra del racisme, però l’entusiasme del públic, obliga els organitzadors a deixar als músics via lliure per interpretar un parell de cançons més.

Arriba la pandèmia i, com tota la població, els músics són aturats durant un llarg i tediós període.

Els organitzadors de l’acte contra el racisme demanen tornar a comptar amb el duet després de l’èxit de l’anterior edició. L’Òscar intenta incorporar la guitarra elèctrica en la sonoritat del grup i, tot i que el públic gaudeix de totes les cançons, els músics no acaben de sentir-se còmodes. Els queda ben clar que el punt fort del grup és la combinació entre la guitarra espanyola i el caixó. Afortunadament, el president del barri del Santuari, apareix per anunciar-los que estaria encantat que els brindessin un concert complet que amenitzés la inauguració d’un local. I és aquí quan els músics entren en un conflicte que s’ha de solucionar immediatament: necessiten un nom per l’agrupació!

“De tot un poc” gairebé és escollit com el nom definitiu, però als membres del grup els hi ve al cap un títol únic i que encaixa a la perfecció amb el que el grup vol representar: “Canelita en rama”. Es decideix que la característica més gran del grup ha ser interpretar la “Canelita en rama” de tota la història de la música, passant-ho tot per un filtre rumbero.

Amb un nom decidit i un so establert, els músics s'embarquen en dues actuacions al barri del Santuari. Una d’elles resulta un veritable desastre sonor, causat per defectes en els altaveus i els micròfons de l’acte, però que no aconsegueix desanimar al grup. De fet, per fer la vida més fàcil als tècnics de so i per millorar la mobilitat escènica, l’Òscar obté una guitarra electroacústica.

En una actuació entre alumnes del Laboratori musical, l’Òscar coneix a en Biel Rius, un guitarrista molt implicat en la música i molt interessat amb Canelita en rama. Tot i no saber tocar el baix, el Biel entra al punt de mira de l’Òscar.

Després que el Biel aconseguís un baix, practiqués constantment i assistís a una actuació del grup al barri del Carme, aconsegueix fer-se un lloc a la banda.

A molts dies d’assaig i de dedicació, procedeixen una fantàstica actuació als Jardins de Reus i la gravació d’un videoclip de la interpretació més aclamada i sol·licitada en els concerts: “Jenifer” dels Catarres. Gràcies a la bona mà en edició i muntatge de Liam Serrano, el videoclip aconsegueix capturar completament l’essència de la versió en viu.

Cada actuació millora l’anterior, aprenent d’errors comesos i perfeccionant el “setlist” a cada concert que passa. Sens dubte, els més recordats són la col·laboració a Tarragona amb Aspercamp i el concert per La Marató de TV3 a l’Escola Les Dominiques.

Grups de música catalans